Tvarůžek může znamenat:

příjmení Tvarůžek či Tvarůžková nese více různých osobností

 Arnošt Tvarůžek (1865–1936) – český politik a duchovní
 Jaroslav Tvarůžek – český lékař
 Lucie Tvarůžková (* 1979) – česká novinářka
 Zuzana Tvarůžková (* 1983) – česká novinářka, reportérka a moderátorka
kopec
 Tvarůžek (Chřiby) (512 m) – kopec v Chřibech jihovýchodně od Roštína v okrese Kroměříž
 Tvarůžek (Českomorovská vrchovina) (352 m) – kopec na Českomoravské vrchovině severovýchodně od Kravska v okrese Znojmo
rybník
  Tvarůžek (Kravsko) – rybník pod kopcem Tvarůžek severovýchodně od Kravska v okrese Znojmo

Související články 
 Olomoucké tvarůžky
 Tvaroh